Saint Anthony kan syfta på:

Geografi

Montserrat 

 Saint Anthony, Montserrat, parish,

USA 

 Saint Anthony (ort i USA, Iowa), Marshall County, 
 Saint Anthony (ort i USA, Minnesota), Hennepin County, 
 Saint Anthony, Idaho, Fremont County, 

Robotskapade USAförgreningar